Hovde ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Hovde (1914–1936), norwegischer Skispringer
 Frank Hovde (* 1959), norwegischer Schachspieler
 Kristian Hovde (1903–1969), norwegischer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer
 Liv Hovde (* 2005), US-amerikanische Tennisspielerin